Ingraham ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Ingraham (* 1947), Premierminister der Bahamas von 1992 bis 2002

 Laura Ingraham (* 1963), US-amerikanische Fernseh- und Radiomoderatorin, Sachbuchautorin und Kommentatorin
 Lloyd Ingraham (1874–1956), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Wendy Ingraham (* 1964), US-amerikanische Triathletin

Siehe auch:
 USS Ingraham, mehrere Schiffe der US Navy